Мешап (рідше меш-ап) (від  — «змішувати»)
 Мешап (музика)
 Мешап (література)
 Мешап (веб)

Див. також